Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Гретхен Магерс і Робін Вайт.

Еліз Берджін і Розалін Феербенк виграли титул, перемігши у фіналі Магерс і Вайт з рахунком 4–6, 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Пем Шрайвер (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (півфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Great American Bank Classic Doubles Draw 

Southern California Open
Тур WTA 1989